Фра́нка Поте́нте (, род. 22 июля, 1974 года, Дюльмен) — немецкая киноактриса и певица. Стала известной после съёмок в фильме «Беги, Лола, беги» Тома Тыквера, к которому сама спела саундтрек. После этого снялась в нескольких голливудских фильмах, наибольшую известность из которых получили «Идентификация Борна» и «Превосходство Борна». В настоящее время проживает в Берлине.

Старшая из двоих детей учителя и медицинского работника. Итальянская фамилия досталась актрисе от её прадеда родом из Сицилии, кровельщика, переехавшего в Германию в XIX веке.

Франка Потенте снялась в первом эпизоде шестого сезона сериала «Доктор Хаус», который назвала своим любимым шоу.

Личная жизнь 
 В молодости имела продолжительный роман с Томом Тыквером, в первых фильмах которого сыграла главные роли.
 Во время съёмок в одном из эпизодов «Доктора Хауса» Франка познакомилась с актёром Дереком Ричардсоном. С середины 2012 года Франка и он женаты.
 У супругов — две дочери:
 Полли Ричардсон (род. в апреле 2011) и
 Джорджи Ричардсон (род. 2013).

Избранная фильмография

Дискография

 Believe (1998)
 Wish (Komm zu mir) (1998)
 Easy Day (1999)
 Fly with Me (2001)

Примечания

Ссылки